

Monument
Obélisque : monument monolithe élevé
 Liste des obélisques, voir aussi liste des Obélisque en Égypte, Liste des obélisques en France, Liste des obélisques en Italie, Liste des obélisque en Turquie
 Obélisque noir : Obélisque de la Mésopotamie (géographiquement, cela correspond à l'Irak actuel)

Personnage 
 Le nom du personnage de bande dessinée Obélix provient du mot obélisque (ou à l'obèle suivant les sources)

Toponyme
 Bosquet de l'Obélisque : Bosquet des jardins de Versailles
 Tour Obélisque, tour de grande hauteur à Épinay-sur-Seine.

Autres
 Broken Obelisk (1963) : sculptures de Barnett Newman représentant un obélisque renversé 
 L'Obélisque noir (1956) : un roman de Erich Maria Remarque

Typographie

Références